Northern Region ist eine im englischsprachigen Raum verbreitete Bezeichnung für ein geographisches Gebiet oder eine Verwaltungseinheit. Sie kann sich beziehen auf die:

 Northern Region (Ghana)
 Northern Region (Malawi)
 Northern Region (Manitoba) in Manitoba (Kanada)
 Northern Region (Uganda)